Eudora - um notório software de correio eletrônico

Localidades
Eudora (Arkansas)
Eudora (Kansas)

Outros
217 Eudora - asteroide
Polyrhachis eudora - inseto
Eudora - empresa de perfumes 

Desambiguação